Арж'єса́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Територія Бельфор. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 360 км на південний схід від Парижа, 75 км на північний схід від Безансона, 5 км на південний захід від Бельфора.

Історія 

У 1956-2015 роках муніципалітет перебував у складі регіону Франш-Конте. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Бургундія-Франш-Конте.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 156 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 416,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Арж'єсан на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Територія Бельфор

Примітки 

Муніципалітети департаменту Територія Бельфор